Миллениум ():

Архитектура 
 «Миллениум» — стадион в Кардиффе.
 «» — название ряда мостов.

Информационные технологии 
 Millennium — кодовое название Windows ME, которое сохранилось и в финальной версии как Windows Millennium Edition.
 Проблема 2000 года, или Миллениум, — мнимый сброс данных всех компьютеров, который предположительно должен был произойти 1 января 2000 года.

Литература и телевидение 
 «Миллениум» — трилогия шведского детективного писателя Стига Ларссона.
 «Миллениум» — шведский телесериал, основанный на экранизациях трилогии.
 «Миллениум» — в манге и аниме «Хеллсинг» тайная нацистская организация, противостоящая главным героям и желающая уничтожить Англию.

Музыка 
 Millennium — альбом группы Backstreet Boys.
 Millennium — альбом группы Front Line Assembly.
 «» — песня Робби Уильямса.
 «Миллениум» — альбом группы Artik & Asti.

См. также